Marta kan syfta på:

 Marta – ett bibliskt namn

Geografi

Antarktis 
1 Marta (ö),

Italien 
2 Marta (flod), vattendrag, Lazio, 
3 Marta, Viterbo, Lazio, Provincia di Viterbo, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar